Juvenilia fait référence à des œuvres de jeunesse :
 Juvenilia (Brontë)
 Juvenilia (Jane Austen)